Михаи́л Мали́нин: Малинин, Михаил Алексеевич — организатор агропромышленности
 Малинин, Михаил Иванович (1845—1885) — русский юрист и педагог.
 Малинин, Михаил Сергеевич (1899—1960) — советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза (1945).